«Justo Sierra»  puede referirse a:

Personajes 
 Justo Sierra O'Reilly (1814-1861), escritor, novelista, historiador y jurisconsulto mexicano.
 Justo Sierra Méndez (1848-1912), escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano.

Miscelánea 
 Justo Sierra (n/d), barco oceanográfico propiedad de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).
Sinagoga Histórica Justo Sierra 71 sinagoga en Ciudad de México.